Quetzalcoatlus este un gen dispărut de pterozaur. A trăit la sfârșitul Cretacicului (vârsta Maastrichtian) în America de Nord, cu 70-66 de milioane de ani în urmă. A fost membru al familiei  Azhdarchidae, o familie de pterozauri avansați fără dinți, cu gâturi neobișnuit de lungi și rigidizate. Numele său provine de la zeul suprem în mitologia aztecă, Quetzalcoatl.

Singura specie tip a Quetzalcoatlus este Quetzalcoatlus northropi.

Descriere

Primele fosile incomplete de Quetzalcoatlus au fost descoperite în 1971 de Douglas A. Lawson în parcul național Big Bend din Texas, și includea câteva oase ale brațului. Când a fost denumită pentru prima dată ca specie nouă în 1975, oamenii de știință au estimat că cele mai mari fosile Quetzalcoatlus proveneau de la un individ cu o anvergură a aripilor de 15,9 metri. Alegând partea de mijloc din trei extrapolări la proporțiile altor pterozauri a rezultat o estimare de 11 metri, 15,5 metri, respectiv 21 metri. În 1981, alte studii avansate au redus aceste estimări la 11-12 metri.

Clasificare

Mai jos este o cladogramă care arată plasarea filogenetică a Quetzalcoatlus în cadrul Azhdarchoidea de Andres și Myers (2013).

Note

Pterodactyloidea
Pterosauri din Cretacic